Videogames
 Star Wars Battlefront (2004)
 Star Wars Battlefront (2015)